Jméno a příjmení Isaac Singer může označovat:

 Isaac Bashevis Singer (1902–1991) – americký spisovatel polského původu
 Isaac Merritt Singer (1811–1875) – americký vynálezce a průmyslník, zakladatel firmy Singer